Энтони «Тони» Дальтон Роч (; 17 мая 1945, Уогга-Уогга, Австралия) — австралийский теннисист и тренер, победитель Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде, тринадцатикратный победитель турниров Большого шлема в парном разряде и двукратный — в смешанном парном разряде.

Спортивная карьера

Игровые годы 
Большинство титулов на турнирах большого шлема завоевал в паре с Джоном Ньюкомбом.

Достижения
Профессионал с 1968 года. Выиграл 27 турниров в одиночном разряде, из них 6 турниров ATP и 18 турниров в парном разряде.

Лучшие результаты в турнирах «Большого шлема»:
 Чемпион Открытого чемпионата Франции (1966) в одиночном разряде, двукратный чемпион (1967, 1969) в парном разряде
 Финалист Уимблдона (1968) в одиночном разряде, пятикратный чемпион (1965, 1968, 1969, 1970, 1974) в парном разряде, чемпион (1976) в смешанном парном разряде
 Полуфиналист Открытого чемпионата Австралии (1965, 1967, 1969, 1975) в одиночном разряде, пятикратный чемпион (1965, 1967, 1971, 1976, 1977) в парном разряде, чемпион (1966) в смешанном парном разряде
 Финалист Открытого чемпионата США (1969, 1970) в одиночном разряде, чемпион (1967) в парном разряде

В 1977 году завоевал Кубок Дэвиса в составе сборной Австралии.

Завершил профессиональную карьеру в 1979 году.

Член Международного зала теннисной славы с 1985 года

Тренерские годы 
После завершения игровой карьеры Тони тренировал таких известных теннисистов как Иван Лендл, Патрик Рафтер, Роджер Федерер, Ллейтон Хьюит, Елена Докич.

Финалы турниров Большого шлема

Одиночный разряд (6)

Победы (1)

Поражения (5)

Парный разряд (15)

Победы (13)

Поражения (2)

Микст (5)

Победы (2)

Поражения (3)

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте Международного зала теннисной славы 

Теннисисты Австралии
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде
Победители Уимблдонского турнира в мужском парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в смешанном парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в смешанном парном разряде
Обладатели Кубка Дэвиса
Теннисные тренеры Австралии
Члены Международного зала теннисной славы